Doľany est une commune slovaque du district de Levoča ;
 Doľany est une commune slovaque du district de Pezinok.